Følgende er en liste over de spillertrupper, som de 32 deltagende lande mødte op med til VM i fodbold 2014, der blev afholdt fra 12. juni til 13. juli 2014.

Gruppe A

Brasilien 
s træner, Luiz Felipe Scolari, udtog følgende 23 spillere: Truppens numre blev offentliggjort 2. juni.

Cameroun 
s træner, Volker Finke, udtog følgende 23 spillere:

Kroatien 
s træner, Niko Kovač, udtog følgende 23 spillere:

Mexico 
s træner, Miguel Herrera, udtog følgende 23 spillere, efter at Javier Aquino og Miguel Ángel Ponce erstattede de skadede Luis Montes og Juan Carlos Medina:

Gruppe B

Australien 
s træner, Ange Postecoglou, udtog følgende 23 spillere:

Chile 
s træner, Jorge Sampaoli, udtog følgende 23 spillere:

Holland 
s træner, Louis van Gaal, udtog følgende 23 spillere: Truppens numre blev offentliggjort på en pressekonference med van Gaal.

Spanien 
s træner, Vicente del Bosque, udtog følgende 23 spillere: Truppens numre blev offentliggjort 3. juni.

Gruppe C

Colombia 
s træner, José Pékerman, udtog følgende 23 spillere: Midtbanespilleren Aldo Leão Ramírez blev erstattet af Carlos Carbonero efter en skade.

Grækenland 
s træner, Fernando Santos, udtog følgende 23 spillere:

Elfenbenskysten 
s træner, Sabri Lamouchi, udtog følgende 23 spillere:

Japan 
s træner, Alberto Zaccheroni, udtog følgende 23 spillere: Truppens numre blev offentliggjort den 25. maj.

Gruppe D

Costa Rica 
s træner, Jorge Luis Pinto, udtog følgende 23 spillere:

England 
s træner, Roy Hodgson, udtog følgende 23 spillere: Truppens numre blev offentliggjort den 22. maj.

Italien 
s træner, Cesare Prandelli, udtog følgende 23 spillere: Truppens numre blev offentliggjort den efterfølgende dag.

Uruguay 
s træner, Óscar Tabárez, udtog følgende 23 spillere:

Gruppe E

Ecuador 
s træner, Reinaldo Rueda, udtog følgende 23 spillere:

Frankrig 
s træner, Didier Deschamps, udtog følgende 23 spillere: Franck Ribéry var oprindeligt en del af truppen, men er sidenhen blevet skadet, og deltager ikke ved slutrunden.

Honduras 
' træner, Luis Fernando Suárez, udtog følgende 23 spillere:

Schweiz 
' træner, Ottmar Hitzfeld, udtog følgende 23 spillere:

Gruppe F

Argentina 
s træner, Alejandro Sabella, udtog følgende 23 spillere:

Bosnien-Hercegovina 
s træner, Safet Sušić, udtog følgende 23 spillere:

Iran 
s træner, Carlos Queiroz, udtog følgende 23 spillere:

Nigeria 
s træner, Stephen Keshi, udtog følgende 23 spillere:

Gruppe G

Tyskland 
s træner, Joachim Löw, udtog følgende 23 spillere:

Ghana 
s træner, James Kwesi Appiah, udtog følgende 23 spillere:

Portugal 
s træner, Paulo Bento, udtog følgende 23 spillere:

USA 
's træner, Jürgen Klinsmann, udtog følgende 23 spillere:

Gruppe H

Algeriet 
s træner, Vahid Halilhodžić, udtog følgende 23 spillere:

Belgien 
s træner, Marc Wilmots, udtog følgende 23 spillere:

Rusland 
s træner, Fabio Capello, udtog følgende 23 spillere:

Sydkorea 
s træner, Hong Myung-Bo, udtog følgende 23 spillere:

Referencer 

VM i fodbold 2014